Mülheim může být:

 Mülheim (Mosel) – obec v německé spolkové zemi Porýní-Falc
 Mülheim an der Ruhr – město v německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko
 Mülheim-Kärlich – město v německé spolkové zemi Porýní-Falc

Podobné názvy 
 Mühlheim
 Müllheim